Strauss (ou Strauß, ancienne graphie) est un patronyme germanique très répandu chez les juifs ashkénazes. Il signifie « bouquet ».

Famille Johann Strauss 
La famille Johann Strauss est une famille autrichienne de compositeurs associée à la musique et aux valses viennoises : 

 Johann Strauss I Senior, le père (1804–1849)
 Johann Strauss II Junior,  (1825–1899), qui est le plus connu
 Josef Strauss (1827-1870), 
 Eduard Strauss (1835-1916), 
 Eduard Strauss II (1910-1969), petit-fils d'Eduard Strauss
 Johann III Strauss (1866-1939), fils d'Eduard Strauss
 Nita Strauss (née en 1986), guitariste américaine de hard rock, descendante des précédents

Famille Franz Strauss 
 Franz Strauss (1822-1905), corniste et compositeur allemand, père du musicien Richard Strauss
 Richard Strauss (1864–1949), compositeur allemand, qui est le plus connu
 Pauline Strauss-De Ahna (1863-1950), chanteuse d'opéra allemande, épouse du musicien Richard Strauss

Autres musiciens 
 Christoph Strauss (vers 1580–1631), compositeur autrichien
 Isaac Strauss (1806–1888), compositeur et chef d'orchestre français
 Michel Strauss (1951-), violoncelliste français
 Oscar Straus (1870–1954), compositeur autrichien d'opérettes
 Paul Strauss (1922-2007), chef d'orchestre américain

Autres personnalités 
 Adolf Strauss (1879-1973), géographe et ethnologue hongrois
 Adolf Strauss (1879-1973), Generaloberst  allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
  (1973-), joueur de cricket britannique
 Anselm Strauss (1916-1996), sociologue américain
 Barry S. Strauss (1953-), historien américain
 Bertha Badt-Strauss (1885-1970), journaliste et écrivaine juive de langue allemande puis anglaise
 Botho Strauss (1944-), auteur dramatique contemporain allemand 
 Charles Strauss (1834-1905), juriste et homme politique français
 Claude Lévi-Strauss (1908-2009), anthropologue français
 Claude Strauss (1921-), de son nom de plume Claude Vigée, poète juif alsacien
 Darin Strauss (1970-), écrivain américain 
 David Strauss (1808-1874), théologien et écrivain allemand
 Dominique Strauss-Kahn (1949-), économiste et homme politique français, ancien directeur général du FMI 
 Elliott B. Strauss (1903-2003), contre-amiral de la marine des États-Unis
 Emil Strauss (1915-1988), écrivain allemand
 Felix Strauß (2001-), footballeur autrichien 
 Florence Strauss, réalisatrice française  
 Franz Josef Strauss (1915-1988), homme politique allemand
 George Strauss (1901-1993), homme politique britannique
 Gustave Louis Maurice Strauss, auteur britannique
 Herbert A. Strauss (1918-2005), istorien américain 
 Hermann Strauss (1866-1944), médecin allemand 
 Hugo Strauß (1907-1941), rameur allemand 
 Ivan Straus (Ivan Štraus) (1928-2018), architecte, Bosnie-Herzégovine
 Jo-Ann Strauss (1981-), mannequin sud-africain, Miss Afrique du Sud 2000
 John-Patrick Strauß (1996-), footballeur allemand et philippin 
 Jacques-Éric Strauss, producteur de film français 
 Joseph Strauss, architecte du Golden Gate Bridge
 Josh Strauss (1986-), rugbyman sud-africain, international écossais
 Juliane Bogner-Strauß (1971-), biologiste moléculaire, biochimiste et femme politique autrichienne
 Leo Strauss (1899-1973), philosophe allemand
 Léon Strauss (1927-), historien français 
 Lewis Strauss (1896-1974), homme d'affaires, fonctionnaire et homme politique américain
 Lulu von Strauss und Torney, écrivaine allemande
 Marcel Strauss (1976-), coureur cycliste suisse
 Marc-Olivier Strauss-Kahn (1954-), banquier français 
 Mariske Strauss (1991-), coureuse cycliste sud-africaine
 Mark Strauss (1966-), journaliste américain 
 Matthias Strauss (1956-), basketteur allemand 
 Meyer Strouse, (Meyer Strauss) homme politique et juriste américain
 Monique Lévi-Strauss (1926-), chercheuse française spécialisée dans l'histoire du textile
 Neil Strauss (1973-), coach en séduction américain
 Nic Strauss (1979-), rugbyman sud-africain 
 
 Oscar Levi Strauss (1829-1902), inventeur du blue-jeans
 Otto Strauss, philosophe allemand
 
 Peter Strauss (1947-), acteur américain
 Robert Strauss (1913-1975), acteur américain 
 Rob Strauss (1983-), catcheur américain 
 Rolene Strauss (1992-), mannequin sud-africain, Miss Monde 2014
 Ruth Strauss (1963-), joueuse de squash anglaise
 Sara Strauss (2002-), joueuse de hockey sur gazon allemande
 Shanna Strauss, artiste tanzanienne-américaine
 Thomas Strauß (1953-), rameur allemand 
 Ursula Strauss (1974-), actrice autrichienne 
 Victoria Strauss (1955-), écrivaine américaine 
 Walter Strauß (1901-1976), homme politique allemand

Personnages fictifs 
 Maximilien Strauss, chirurgien fictif de la série H ;
 Rose-Red Strauss, personnage du manga Vampire Chronicles.

Toponymie
 Strauss, cratère d'impact à la surface de la planète Mercure.

Divers 
 Strauss, un violon fabriqué en 1708 par le luthier de Crémone Antonio Stradivari.

Voir aussi

Articles connexes 
 Famille Johann Strauss
 Artkraft Strauss

Liens externes 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien